New Washington podría referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

  New Washington (Indiana).
  New Washington (Ohio).
  New Washington (Pensilvania).